Miejscowości w USA:
 Columbia Falls – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Columbia Falls – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
Gminy w USA:
 Columbia Falls (ang. Columbia Falls Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington